Eperjesi Mihály (1646–1715) református lelkész
 Eperjesi Mihály 19. századi katonatiszt